Су́ра (, Sūrah, «ряд», «ранг») — розділ у Корані. Загалом у Корані 114 сур. Кожна сура складається з аятів (віршів), їх може бути від 2 до 286. Найкоротшою сурою є Аль-Каусар, яка складається з трьох аятів, а найдовшою — Аль-Бакара, яка складається з 286 аятів. 28 сур є Мединськими (тобто отриманими в Медині, до Хаджу), 86 — Мекканськими (тобто отриманими в Мецці, після Хаджу). Змістом мекканських сур є питання віри та майбутнього, а Мединських — соціальне життя мусульман

Перелік сур 

Назви сур подано відповідно до перекладу Михайла Якубовича.

Примітки

Джерела 
 Коран . / Переклав Михайло Якубович, 2013.
Ю. Резван. ас-СУРА //

Посилання 
 
Сура // Ісламський енциклопедичний словник 
 Переводы смыслов Корана 

Іслам
Коран